Add-on peut désigner :

 add-on (en français, module d'extension), un logiciel conçu pour être greffé à un autre logiciel ;
 add-on (en français, extension de jeu vidéo), un supplément d'un jeu vidéo qui peut apporter des niveaux, des équipements, des armes, des scénarios ou des campagnes supplémentaires ;
 add-on, un terme utilisé dans le monde du poker pour définir un dernier rachat en tournoi après un temps prédéfini par l'organisateur